Hokejaško koturaški klub Mladost Snoopy je klub u hokeju na ledu i u koturaštvu (roller skating = koturaštvo???) iz Zagreba.

Klupsko sjedište je na adresi Praška 2, Zagreb.

Klupski uspjesi

Vanjske poveznice 

Mladost-Snoopy
HAŠK Mladost